Autorité des marchés financiers (France)
 Autorité des marchés financiers (Québec)
 Autorité des services et marchés financiers (Belgique)
 Conseil du marché financier (Tunisie)